Орм — коммуна во Франции, в департаменте Луаре
 Орм — коммуна во Франции, в департаменте Марна
 Орм — коммуна во Франции, в департаменте Об
 Орм — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара
 Орм — коммуна во Франции, в департаменте Эр